ISC é uma sigla que pode significar:
 International Software Company, empresa de software do setor de produção IT;
 Internet Systems Consortium, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos da América;
 INTERACTIVE Systems Corporation, uma empresa de software extinta;
 International Speedway Corporation, uma empresa de gestão de autódromos nos Estados Unidos.

Desambiguação